Miami Open 2023 – Simplu feminin are loc în a doua jumătate a lunii martie 2023. Nouăzeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Miami Open, Florida, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Douăsprezece  dintre ele își asigură participarea prin calificare. Iga Świątek este campioana en-titre.

Capi de serie 
Toate favoritele intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

Legături externe

2023
WTA Tour 2023